Ото има више значења:
 Ото Грчки, грчки краљ
 Ото (Небраска)
 Округ Ото (Небраска)
 Ото (Небраска)